wyspy Sangir
 Sangir (lud)
 język sangir